Bonaparte puede referirse a:
La Casa de Bonaparte, familia a la que perteneció Napoleón Bonaparte.
Napoleón Bonaparte, militar y emperador francés.
Paulina Bonaparte
Napoleón II, hijo de Napoleón Bonaparte.
Napoleón III, segundo emperador francés.
Luis Bonaparte, rey neerlandés.
Luis II, hijo de Luis Bonaparte.
José Bonaparte, rey de Nápoles y España.
Jerónimo Bonaparte, rey de Westfalia.
Elisa Bonaparte, duquesa de Toscana.
Matilde Bonaparte, princesa de Francia, hija de Jerónimo Bonaparte.
Charles Lucien Bonaparte, ornitólogo, sobrino de Napoleón.
Bonaparte (Iowa), localidad estadounidense.
José Fernando Bonaparte, paleontólogo argentino.